Il doppio  dell'Aberto de Tênis do Rio Grande do Sul 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marcelo Demoliner e João Souza erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Souza ha fatto coppia con Víctor Estrella.

Demoliner teamed up with Thiemo de Bakker.

Guillermo Durán e Máximo González hanno battuto in finale Víctor Estrella e João Souza 3-6, 6-1, [10-5].

Teste di serie

  Thiemo de Bakker /  Marcelo Demoliner (semifinali)
  Facundo Bagnis /  Eduardo Schwank (semifinali)

  Roman Borvanov /  Artem Sitak (primo turno)
  Víctor Estrella /  João Souza (finale)

Tabellone

Note 
 

Aberto de Tênis do Rio Grande do Sul 2013
ATP Challenger Tour 2013